Strażnica SG Czarna Górna – graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej.

Formowanie i zmiany organizacyjne 
W marcu 2004 roku wybudowano od podstaw w Czarnej Górne obiekt z zapleczem socjalnym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W dniu 23 marca 2004 roku strażnica SG w Czarnej Górnej po włączeniu do systemu ochrony granicy przejęła odcinek granicy państwowej po zlikwidowanej strażnicy w Lutowiskach.

24 sierpnia 2005 roku funkcjonującą dotychczas strażnicę SG w Czarnej Górnej przemianowano na  placówkę Straży Granicznej.

Komendanci strażnicy 
 por. Jacek Siara (2004-?)

Przypisy

Bibliografia 
 

Czarna Góra
Czarna Górna